

Astronomia
 Cratere Il'in – cratere lunare

Persone
 Aleksandr Il'in-Ženevskij – scacchista russo
 Anatolij Il'in – calciatore sovietico
 Ivan Aleksandrovič Il'in – filosofo russo
 Nikolaj Il'in – genetista sovietico
 Oleh Il'ïn – calciatore ucraino
 Vladimir Il'in (1928-2009) – calciatore sovietico
 Vladimir Il'in (1992) – calciatore sovietico